Table des caractères Unicode U+A900 à U+A92F.

Kayah-li (Unicode 5.1)

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (A000-AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Kayah Li, tableau sur le site Unicode.

00A90